Mocella är ett släkte av snäckor. Mocella ingår i familjen Charopidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor
Mocella